Als Braunschweiger Manifest sind verschiedene Dokumente bekannt:

 Das Braunschweiger Manifest der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei von 1870
 Das Braunschweiger Manifest der Sozial Liberalen Jugend von 1970.
 Titel einer Arbeit über „pädagogische Herausforderungen an Politik und Gesellschaft, für eine arbeitsfähige und humane Schule“ des erziehungswissenschaftlichen Fachbereichs der TU Braunschweig von 1994.

Siehe auch:
 das Manifest des Herzogs von Braunschweig von 1792.